Бен — власна назва.

Особи

Прізвища 
 Бен Александр — англійський психолог.
 Бен Степан — український поет.

Топоніми

Бен (Іран)

Бен-да-Фе — парафія.

Бен (Йонна) () — муніципалітет у регіоні Бургундія.
 Бен (Верхня Луара) () — муніципалітет у регіоні Овернь.
 Бен (Верхні Піренеї) () — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї.

У музиці 
 «Ben» — альбом Майкла Джексона.
 «Ben» — пісня з альбому.

Телебачення 
 «Бен 10» — анімаційний серіал Cartoon Network.

Див. також 
 Бенн